Шарда:
Гидронимы
 Шарда — озеро в Архангельской области, исток Шарды
 Шарда — река в Республике Марий Эл, приток р. Большой Кундыш
 Шарда — река в Архангельской области, приток р. Ваеньга
 Шарда — река в Архангельской области, приток р. Пинега
Топонимы
 Шарда (:en:Sharda, Azad Kashmir) — город в Кашмире (Пакистан)
 Шарда — техсил в округе Нилум территории Азад-Кашмир Исламской Республики Пакистан